Водозерье — название населённых пунктов.

Россия 
 Водозерье — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Водозерье — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.